Das Wort Grazie (aus dem lateinischen  für „Anmut“ oder „Lieblichkeit“) steht für:

 eine Form des Schönen, siehe Anmut
 eine der drei Grazien in römischen Legenden, siehe Chariten
 eine frazione von Curtatone

Siehe auch:

 Gracias
 Gracie
 Delle Grazie
 Drei Grazien (Begriffsklärung)
 Die 4 Grazien